Příjmení Abert nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Hermann Abert (1871–1927) – německý muzikolog
 James William Abert (1820–1897) – americký voják, cestovatel, ornitolog a topografický umělec
 Johann Joseph Abert (1832–1915) – německý hudební skladatel, dirigent a kontrabasista

Externí odkazy